James Ferguson (1710-1776), astronome et mécanicien britannique ;
 James Ferguson (astronome) (1797–1867), astronome américain ;
 James Edward Ferguson (1871–1944), gouverneur du Texas ;
 James Ferguson (musicien) (mort en 1997), musicien canadien ; 
 James Ferguson (homme politique) (né en 1925), homme politique canadien ;
 James Ferguson, anthropologue ;
 James Ferguson, joueur américain de water-polo.

Voir aussi 
 James Fergusson